Сен-Лор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Лор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом